Рэдэу́ци, Радовцы (, Рэдэуць) — город в южной Буковине на реке Теплица в румынском жудеце Сучава.

История 
Радовцы, по-румынски — Rădăuți, по-немецки — Radautz, по-украински - Радівці, ранее город в австрийской провинции Буковине. Жителей на 1890 год — 12 895 человек, в том числе 3 506 православных (большей частью румын), 4 712 католиков и 4 235 евреев. В городе имелся городской православный собор с надгробными памятниками молдавских князей — предков господаря Стефана Великого. В городе было производство машин, писчей бумаги, пива, водки, кож и экипажей. Огромный казённый конный завод.

Города побратимы 

 , Франция (декабрь 1989)
  Каминья, Португалия (29 мая 1998)
  Байльштайн, Германия (29 мая 1998)
  Рагуза, Италия (29 мая 1998)
  Бричаны, Молдавия (29 мая 1998)
  Дрокия, Молдавия (21 июня 2001)
  Гливице, Польша (28 ноября 2002)
  Кириния, Турецкая Республика Северного Кипра (27 ноября 2003)

Галерея

В филателии

См. также 
 Я. И. Окуневский

Примечания

Литература 
 
 Wickenhauser, «Geschichte des Bistums Radautz», Черновцы, 1898 год;
 Polek, «Die Anfänge des Staatsgestutes Radautz», Черновцы, 1894 год.

Ссылки 
 Официальный сайт Рэдэуци

Сучава (жудец)
Города Румынии
Буковина